Ribaucourt (metrostation), een metrostation in Brussel
Kasteel de Ribaucourt, een kasteel te Perk
Manege de Ribaucourt, een voormalige manege te Zulte
Philippe Christyn de Ribaucourt (1748-1823), Zuid-Nederlands edelman
Prosper Christyn de Ribaucourt (1796-1882), Belgisch politicus
Adolphe Christyn de Ribaucourt (1837-1911), Belgisch politicus

Zie ook
Ribeaucourt